Meaford – miejscowość w Kanadzie
 Meaford – wieś w Anglii, w hrabstwie Staffordshire